Маяк Олд-Орчард-Шол () — маяк, который был расположен в заливе Нью-Йорк-Бей, на юго-восток от Статен-Айленда, Статен-Айленд, штат Нью-Йорк, США. Был построен и введён в эксплуатацию 1893 году. Автоматизирован в 1955 году.

Местоположение 
Маяк был расположен в заливе Нью-Йорк-Бей, предупреждая о мели Олд-Орчард-Шол и обеспечивая безопасную навигацию до Нью-Йорка с юга. Подобные одиноко стоящие среди толщи воды маяки называют «маяки-свечки» (), поскольку по форме они напоминают автомобильную свечу зажигания.

История 

Навигация около Нью-Йорка в конце XIX века была очень оживлённой, а мель вблизи столь крупного торгового центра представляла серьёзную опасность. 3 марта 1891 года Конгресс США выделил 60 000$ на строительство маяка на мели. В 1893 году работы были завершены. Маяк представлял собой белую чугунную башню на гранитном фундаменте высотой 15 метров. Вокруг фундамента была насыпана защитная . Для освещения использовалась линза Френеля. Зимой 1918 года маяк был повреждён льдинами, и, чтобы подобное не повторялось, отсыпь вокруг фундамента маяка была увеличена. Береговая охрана США автоматизировала маяк в 1955 году.

В 2006 году он был включен в Национальный реестр исторических мест.

В 2007 году маяк был продан на аукционе за 235 000$ неизвестному частному владельцу. 29 октября 2012 года маяк был разрушен ураганом Сэнди.

Примечания 

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1893 году
Здания и сооружения, построенные в 1893 году в США
Здания и сооружения, утраченные в 2012 году
Утраченные здания и сооружения Нью-Йорка
Олд-Орчард-Шол
Транспортные здания и сооружения Статен-Айленда
Объекты Национального реестра исторических мест в штате Нью-Йорк